Ке́ския́рви () — озеро на территории Найстенъярвского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 6,2 км², площадь бассейна — 109 км². Располагается на высоте 164,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная. Берега каменисто-песчаные, частично заболоченные.

С северо-запада в озеро втекает безыменный ручей, протекая озеро Сирккалампи ().

С западной стороны озеро связано короткой протокой с озером Пояслампи (), вк оторое втекают два ручья: Кольйоки (), приносящий воды из трёх ламбин (Койльярви (), Риухталампи (), Пиэни-Аканлампи () и Сури-Аканлампи ()) и безымянный ручей, текущий из озера Юляярви.

Из залива Теронлахти ()) с юго-восточной стороны озера вытекает река Луглайоки, протекающая озеро Луглаярви и втекающая в реку Айттойоки.

В озере расположено около десяти небольших островов, однако их количество может варьироваться в зависимости от уровня воды. Крупнейшие из них: Мустасаари ()), Лехтосаари ()) и Ламмассаари ()).

Название озера переводится с финского языка как «среднее озеро».

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040100111102000016597.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Айттойоки
Озёра Суоярвского района